Gorlaeus heeft meerdere betekenissen:

David van Goorle, ook wel Gorlaeus
De Gorlaeus-laboratoria in Leiden: Gorlaeus (gebouw)